

Localidades

Sainte-Suzanne (Ariège)
Sainte-Suzanne (Doubs)
Sainte-Suzanne (Reunião)

Sainte-Suzanne (Nordeste)

Desambiguações de topônimos